Ciao Ciao – programma televisivo italiano
 Ciao ciao – singolo di Petula Clark del 1965 versione italiana di Downtown
 Ciao ciao/Maschio – singolo di Heather Parisi del 1984
 Ciao ciao – singolo di Donatella Rettore del 2013
 Ciao ciao – singolo di Raige del 2019
 Ciao ciao – singolo de La Rappresentante di Lista del 2022
 Ciao ciao – EP de La Rappresentante di Lista del 2022